

Sigle 
 A Greek-English Lexicon (Liddell-Scott-Jones) – lavoro lessicografico riguardante la lingua greca antica

Codici 
 LSJ  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Long Island (Papua Nuova Guinea)